Le Grand Prix moto de République tchèque 2007 est le douzième rendez-vous de la saison du championnat du monde de vitesse moto 2007. Il s'est déroulé sur le circuit de Masaryk du 17 au . C'est la  du Grand Prix moto de République tchèque.

Classement final MotoGP

Classement final 250 cm³

Classement final 125 cm³

Notes 
 En MotoGP, Marco Melandri n'a pas participé à la séance de qualifications car sa moto était endommagée.
 En 250 cm³, Taro Sekiguchi n'a pas pris le départ car il est sorti violemment de la piste lors du warm-up.

Lien externe 
Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Tchéquie
République tchèque
Sport en Tchéquie en 2007
Sport en août 2007